Niemcy:
 Herzfeld – dzielnica gminy Karrenzin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Parchim
 Herzfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Helmut Herzfeld
 Józef Herzfeld
 Karl Ferdinand Herzfeld
 Salomon Herzfeld

Zobacz też:
 Herzfelde